Paul Faucher ist der Name folgender Personen:

* Paul Faucher (Verleger) (1898–1967), französischer Verleger und Kinderbuchautor
 Paul Faucher (Leichtathlet) (1920–2007), französischer Weitspringer